Stummer von Traunfels ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Stummer von Traunfels (1881–1972), österreichischer Schriftsteller, Schwager Heimito von Doderers
 Josef Stummer von Traunfels (1808–1891), österreichischer Bauingenieur und Architekt, geadelt 1866
 Josef Stummer von Traunfels (1839–1893), österreichischer Eisenbahningenieur
 Rudolf Stummer von Traunfels (1848–1928), österreichischer Eisenbahningenieur 
 Rudolf Stummer von Traunfels (1866–1961), österreichischer Zoologe
 Rudolf Stummer-Traunfels (* 1959), österreichischer Textilexperte
 Wolfgang Max Stummer-Traunfels (1917–2008), österreichischer Beamter